Джек Парсонс:
  (1920—2006) — британский социолог.
 Джон «Джек» Уайтсайд Парсонс (1914—1952) — американский инженер-ракетостроитель, химик и оккультист-телемит.
  (1890—1981) — британский религиозный деятель и игрок в крикет.